John Holmes (1773–1843) amerikai politikus, Maine állam szenátora
John Holmes (1904–1962), sz. John Albert Holmes Jr., amerikai költő 
John Holmes (1944–1988), sz. John Curtis Holmes, amerikai pornószínész